A 2003-as wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Serena Williams nyert nővére, Venus Williams előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Serena Williams (Bajnok)
  Kim Clijsters (Elődöntős)
  Justine Henin-Hardenne (Elődöntős)
  Venus Williams (Döntős)
  Lindsay Davenport (Negyeddöntős)
 - 
  Chanda Rubin (Harmadik kör)
  Jennifer Capriati (Negyeddöntős)
  Daniela Hantuchová (Második kör)
  Anastasia Myskina (Negyedik kör)
  Jelena Dokić (Harmadik kör)
  Magdalena Maleeva (Második kör)
  Szugijama Ai (Negyedik kör)
  Eléni Danjilidu (Második kör)
  Jelena Gyementyjeva (Negyedik kör)
  Vera Zvonarjova (Negyedik kör)
  Amanda Coetzer (Második kör)

  Conchita Martínez (Harmadik kör)
  Meghann Shaughnessy (Első kör)
  Patty Schnyder (Első kör)
  Jelena Bovina (Második kör)
  Nathalie Dechy (Harmadik kör)
  Lisa Raymond (Harmadik kör)
  Magüi Serna (Második kör)
  Anna Smashnova (Első kör)
  Alexandra Stevenson (Első kör)
  Silvia Farina Elia (Negyeddöntős)
  Laura Granville (Harmadik kör)
  Nadia Petrova (Harmadik kör)
  Denisa Chládková (Második kör)
  Elena Likhovtseva (Második kör)
  Tamarine Tanasugarn (Első kör)
  Szvetlana Kuznyecova (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1